Болло́ев — осетинская фамилия. Женская форма Болло́ева.

Известные носители 
 Боллоев, Алан Аликович (род. 1983) — российский футболист.
 Боллоев, Таймураз Казбекович (род. 1953) — российский предприниматель.
 Боллоева, Полий Елкановна (1910—2004) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).